Старые медиа — это средства массовой информации, которые доминировали в медиа-пространстве до начала информационной эры. Примерами старых медиа являются печатные газеты и журналы, телевизионные программы, радиопередачи и т.д.

История термина 
Термин впервые использован в 1964 году Маршаллом Маклюэном в труде «Понимание медиа: Внешние расширения человека», где старые медиа рассматриваются в контексте глобализации и развития внешних «расширений» человека. Маклюэн заглянул в будущее и предсказал развитие медиа-пространства еще до практического разделения средств массовой информации на «старые» и «новые», которое произошло лишь в середине 1990-х годов благодаря возникновению интернета.

В 2000-е годы, с распространением цифровых методов коммуникации и наступлением информационной эры, термин обрел новую жизнь в исследованиях западных медиа-аналитиков. Сегодня о старых медиа чаще всего говорят в контексте возникновения новых форматов подачи информации и подъёма новых медиа.

Отличия от новых медиа 

 Структура

В отличие от новых, старые медиа имеют централизованную структуру. Роли в традиционной медийной среде как правило фиксированы, существует четкая вертикальная иерархия. Пользователи не имеют возможности напрямую влиять на создание контента.

 Характер распространения информации

Старые медиа представляют собой единый односторонний канал коммуникации. Информация в традиционной медийной среде поступает от создателя контента, зачастую остающегося анонимным, напрямую к потребителю. Новые медиа, в свою очередь, объединяют традиционные информационные носители — текст, аудиозапись, статичное и динамичное изображения — в масштабный мультимедийный носитель, который позволяет распространять контент по разным каналам и получать моментальную обратную связь.

 Методы анализа

Традиционные средства массовой информации не поддаются переводу в цифровой код, в то время как новые медиа позволяют исследователям работать с большими данными и производить вычисления. Сообщение в новой медийной среде является декодированным информационным посланием, что наделяет конечный продукт более значительным аналитическим потенциалом.

Будущее старых медиа 

В информационную эру старые медиа переживают кризис идентичности. Некоторые исследователи считают, что их проблемы отчасти связаны с затянувшимся глобальным экономическим кризисом, а также с переходом значительной части пользователей на новые медиа и соответственным сокращением рекламных бюджетов старых медиа.

 «Новое средство коммуникации никогда не бывает добавлением к старому и никогда не оставляет старое средство в покое. Оно не перестает подавлять старые средства коммуникации до тех пор, пока не найдет им новое положение и не облечет их в новые формы», — Маршалл Маклюэн.
В то же время, отдельные старые медиа, как, например, виниловые пластинки, идут в разрез с общим трендом, претерпевают трансформацию и приобретают дополнительную ценность.

Критика 
Некоторые медиа-исследователи отказываются признавать старые медиа в виде информационных артефактов, поскольку различия между старыми и новыми средствами массовой информации становятся все более размытыми.  Сегодня книги публикуются в том числе и на цифровых платформах; газеты распространяют контент через сайты и мобильные приложения; радиостанции ведут прямые онлайн-трансляции. Согласно статистике, начиная с 1999 года, почти 90% ежедневных газет в Соединенных Штатах активно используют онлайн-технологии, большинство из них также создают свои собственные новостные сайты и активно завоевывают новые рынки.

Примечания 

 Средства массовой информации